Чеки́стский тракт — улица в Томске. Его длина равна 1,86 км, он примыкает к важнейшей автомобильной развязке, дорога от которой ведёт в Северск. Этим путём осуществляется большинство перевозок из Томска в Северск. Кроме того, западная дорога ведёт в Новосибирск, а восточная — в Копылово и Итатку. Тракт начинается от улицы Смирнова и заканчивается на упомянутой развязке. Чекистский тракт ведёт на север через Сосновый Бор. Расположен целиком в Ленинском районе.

История 
В официальных списках улиц Томска впервые упомянут в 1964 году, когда посёлок Чекист, по которому он получил название, уже был частью города Северска.

Ссылки 
 Чекистский тракт на карте 2gis
 Чекистский тракт на карте Томской области
 Чекистский тракт на сайте Товики
 Чекистский тракт на сайте Panoramio
 Постройка коттеджного посёлка

Улицы Томска